Ostenso ist der Familienname von:
 Martha Ostenso (1900–1963), US-amerikanische Schriftstellerin

Sonstiges:
 Mount Ostenso, Berg im Ellsworthland, Antarktika